

Тактагулово — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Тактагулово — село, Бакалинський район, Башкортостан